San Giorgio (italienisch ‚Sankt Georg‘) ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Castel San Giorgio, Gemeinde in der Provinz Salerno
 Monforte San Giorgio, Gemeinde in der Provinz Messina
 Porto San Giorgio, Gemeinde in der Provinz i Ascoli Piceno
 San Giorgio a Cremano, Gemeinde in der Provinz Neapel 
 San Giorgio a Liri, Gemeinde in der Provinz Frosinone
 San Giorgio Albanese, Gemeinde in der Provinz Cosenza
 San Giorgio Canavese, Gemeinde in der Provinz Turin
 San Giorgio del Sannio, Gemeinde in der Provinz Benevento
 San Giorgio della Richinvelda, Gemeinde in der Provinz Pordenone
 San Giorgio delle Pertiche, Gemeinde in der Provinz Padua
 San Giorgio di Lomellina, Gemeinde in der Provinz Pavia
 San Giorgio di Mantova, Gemeinde in der Provinz Mantua
 San Giorgio di Nogaro, Gemeinde in der Provinz  Udine
 San Giorgio di Perlena, Ortsteil der Gemeinde  Fara Vicentino in der Provinz Vicenza
 San Giorgio di Pesaro, Gemeinde in der Provinz Pesaro und Urbino
 San Giorgio di Piano, Gemeinde in der Provinz Bologna
 San Giorgio in Bosco, Gemeinde in der Provinz Padua
 San Giorgio Ionico, Gemeinde in der Provinz Taranto
 San Giorgio La Molara, Gemeinde in der Provinz Benevento
 San Giorgio Lucano, Gemeinde in der Provinz Matera
 San Giorgio Monferrato, Gemeinde in der Provinz Alessandria
 San Giorgio Morgeto, Gemeinde in der Provinz Reggio Calabria
 San Giorgio Piacentino, Gemeinde in der Provinz Piacenza
 San Giorgio Scarampi, Gemeinde in der Provinz Asti
 San Giorgio su Legnano, Gemeinde in der Provinz Mailand
 Torre San Giorgio, Gemeinde in der Provinz Cuneo

 ein Stadtteil von Catania 
 San Giorgio Extra, ein Stadtteil von  Reggio Calabria
 ein Stadtteil von Bari 
 Italienische Form des Ortsnamens von Sveti Juraj, einem Dorf an der kroatischen Adriaküste

sowie:
 San Giorgio Maggiore, eine Insel in der Lagune von Venedig 
 Castello San Giorgio, eine Burg in La Spezia
 Banco di San Giorgio, ein historisches Finanzinstitut der Republik Genua
 Monte San Giorgio, ein Berg im Tessin in der Schweiz
 Officina San Giorgio, ehemaliger italienischer Automobilhersteller
 zahlreiche Kirchen des Italienischsprachigen, siehe Georgskirche
 San Giorgio (Schiff, 1908), Panzerkreuzer, später Schwimmende Batterie der italienischen Marine
 San Giorgio (D 562) (1943/1956, ex Pompeo Magno), italienischer Zerstörer der Capitani-Romani-Klasse
 San Giorgio (L 9892), Landungsschiff der italienischen Marine (Baujahr 1987)
 San Giorgio (Schiff, 2001), Schnellfähre

San Giorgio ist ein Familienname oder Namensteil folgender Personen:
 Giovanni Francesco Biandrate di San Giorgio Aldobrandini (1545–1605), italienischer Kardinal und Bischof 

Siehe auch:
 Liste von Schiffen mit dem Namen San Giorgio
 Heiliger Georg, Georg (Heiliger) #Patronanzen und Namensgebungen, Georg #Varianten
 Palazzo San Giorgio